Ein Deutscher Fußballmeister wird bei den Männern seit 1903 durch den Deutschen Fußball-Bund ermittelt. Zudem ermittelte von 1920 bis 1933 der Arbeiter-Turn- und Sportbund seinen eigenen Fußballmeister. Auch der Deutsche Turnerbund führte von 1925 bis 1930 nach einem Konflikt mit dem DFB eigene Meisterschaften durch, ebenso die damals katholische DJK von 1921 bis 1932 (allerdings nur alle drei, zuletzt alle fünf Jahre). Erste Versuche anderer Verbände, eine deutsche Fußballmeisterschaft auszutragen, gab es jedoch schon seit 1890. Von 1948 bis 1991 wurden in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland getrennte Meisterschaften ausgespielt. Im Frauenfußball gibt es seit 1974 (BR Deutschland) bzw. 1979 (DDR) Meisterschaften, auch hier wird seit der Saison 1991/92 ein gesamtdeutscher Meister ermittelt.

Rekordmeister bei den Männern ist seit 1986 der FC Bayern München (aktuell mit 32 Titeln), vor dem BFC Dynamo mit zehn DDR-Meisterschaften. Erster Rekordmeister war der VfB Leipzig. Weitere Rekordmeister waren Union 92 Berlin, der 1905 bis 1906 mit einem, der BFC Viktoria 1889 (der heutige FC Viktoria 1889 Berlin), der 1911 bis 1913 mit zwei, und der 1. FC Nürnberg, der 1924 mit drei Titeln mit dem VfB Leipzig gleichzog. 1925 löste der 1. FC Nürnberg mit vier Titeln als Rekordmeister den VfB Leipzig ab und blieb dies bis 1986. Weiterhin führte der FC Schalke 04 von 1942 bis 1948 und von 1958 bis 1961 zusammen mit dem 1. FC Nürnberg mit sechs bzw. sieben Titeln die Rekordliste an.

Bei den Frauen ist der 1. FFC Turbine Potsdam mit insgesamt zwölf deutschen Meistertiteln (darunter sechs DDR-Meisterschaften) Rekordmeister vor der SSG 09 Bergisch Gladbach (später TuS Köln rrh. 1874, heute Bayer 04 Leverkusen) mit neun bundesdeutschen Titeln.

Der VfL Wolfsburg ist der erste Verein, der sowohl bei den Männern als auch den Frauen den Meistertitel in der Bundesliga gewinnen konnte. Bereits 1976 gelang es der Frauenmannschaft des FC Bayern München, es den Männern gleich zu machen und ebenfalls Deutscher Meister zu werden. Der Meister wurde damals aber im K.-o.-System ermittelt. In der Saison 2014/15 gelang es dem FC Bayern München als erstem Verein, beide Titel in einer Saison zu gewinnen.

Deutsche Meister vor 1903 

Schon vor der Bildung des Deutschen Fußball-Bundes gab es in Deutschland eine Reihe anderer Fußballverbände, welche ebenfalls (inoffiziell) „deutsche“ Meisterschaften austrugen. Der erste in Deutschland gegründete Fußballverband war 1890 der Bund Deutscher Fußballspieler (BDF; dessen erster Meister 1891 der Berliner FC Germania 1888 wurde), welchem 1891 der Deutsche Fußball- und Cricket Bund (DFuCB; Meister: English FC 1890 Berlin) folgte, beide mit Sitz in Berlin. Solche regional begrenzten Verbände bildeten sich in den folgenden Jahren ebenfalls in anderen Teilen Deutschlands und spielten wiederum eigene Meisterschaften aus, die wenigsten davon konnten sich jedoch lange erhalten und wurden meist in die Regionalverbände des DFB integriert.

Im Jahre 1892 gab es ein Entscheidungsspiel zwischen dem Meister des BDF und dem Meister des DFuCB der Saison 1891/92, welches Germania mit 3:1 gegen den English FC gewann. Im Jahre 1894 sollte es zwischen dem Berliner Meister des DFuCB (Berliner TuFC Viktoria 89) und dem auswärtigen Mitglied FC Hanau 93 zu einem Endspiel um die Bundesmeisterschaft kommen. Hanau trat nach anfänglicher Zusage aber aufgrund der hohen Fahrtkosten (das Spiel sollte in Berlin stattfinden) nicht an. Symbolisch kam es 113 Jahre später am 21. und 28. Juli 2007 zur Wiederholung der beiden Finalspiele, welche die Viktoria schließlich mit 3:0 und 1:1 sportlich für sich entscheiden konnte.

Meister des Bundes Deutscher Fußballspieler 1891 
 1891: Berliner FC Germania 1888

Meister des Deutschen Fußball- und Cricket Bundes 1892–1902 
 1891/92: English FC 1890 Berlin
 1892/93: Berliner TuFC Viktoria 1889
 1893/94: Berliner TuFC Viktoria 1889
 1894/95: Berliner TuFC Viktoria 1889
 1895/96: Berliner TuFC Viktoria 1889
 1896/97: Berliner TuFC Viktoria 1889
 1897/98: Berliner FC Vorwärts 1890
 1898/99: Berliner FC Vorwärts 1890
 1899/1900: Berliner FC Vorwärts 1890
 1900/01: Berliner FC Vorwärts 1890
 1901/02: Berliner SC 1893

Deutsche Meister der Männer (DFB, DFV und SFB seit 1903)

Deutsche Meisterschaftsendspiele 1903–1945

Meister der Besatzungszonen 1946–1948

Deutsche Meisterschaft – Endspiel 1948

Ostzonen-Meisterschaften – Endspiele 1948–1949

Meister der Ehrenliga Saarland 1949–1951

Meisterschaftsendspiele (Bundesrepublik Deutschland) 1949–1963

Oberliga-Meister (DDR) 1950–1991

Bundesliga (Bundesrepublik Deutschland) 1964–1991

Gesamtdeutsche Bundesliga seit 1992

Vereine nach Meistertiteln 

Berücksichtigt sind die Meisterschaften des DFB und des DFV. Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.

Anmerkungen:

Rekordmeister von Deutschland (DFB und DFV)

Andere deutsche Meister neben dem DFB 
Neben dem DFB etablierten sich in den 1910er bis 1930er Jahren mehrere parallel ausgetragene Meisterschaften, deren Titelträger heute meist vergessen werden. Dabei gab es verschiedene Gründe für diese Parallelstrukturen. So trug die Deutsche Turnerschaft nach der „Reinlichen Scheidung“ eine eigene Meisterschaft aus, ebenso der Arbeiter-Turn- und Sportbund, die Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit (zu diesen beiden: siehe auch Arbeitersport in Deutschland), die Deutsche Jugendkraft sowie die beiden jüdischen Sportverbände Makkabi Deutschland und Sportbund Schild. Die Existenz solcher Meisterschaften erklärt sich aus der Existenz sozialer, politischer, gewerkschaftlicher oder religiöser Segregation in der Gesellschaft. So bildete sich beispielsweise eine kommunistisch geprägte „Parallelgesellschaft“, die auch auf sportlicher Ebene eigene Meisterschaften austrug, nicht jedoch im DFB oder einer anderen Konkurrenzorganisation organisiert waren. Den Anfang machten die Akademiker mit der Deutschen Akademiker-Meisterschaft.

Deutsche Akademikermeisterschaft 1911–1914 
 1911: VfB Marburg
 1912: Holstein Kiel
 1913: VfB Leipzig
 1914: Stuttgarter Kickers

Meister des Arbeiter-Turn- und Sportbundes 1920–1932 
 1920: TSV Fürth
 1921: VfL Südost Leipzig Stötteritz
 1922: VfL Südost Leipzig Stötteritz
 1923: VfL Südost Leipzig Stötteritz
 1924: Dresdner SV 1910
 1925: Dresdner SV 1910
 1926: Dresdner SV 1910
 1927: Dresdner SV 1910
 1928: Pankower SC Adler
 1929: SC Lorbeer 06 Hamburg
 1930: TSV Nürnberg-Ost
 1931: SC Lorbeer 06 Hamburg
 1932: TSV Nürnberg-Ost

Meister der Deutschen Jugendkraft 1921–1932 
 1921: DJK Essen-Katernberg
 1924: DJK Essen-Katernberg
 1927: DJK Sparta Nürnberg
 1932: DJK Sparta Nürnberg

Meister der Deutschen Turnerschaft 1925–1930 
 1925: MTV Fürth
 1926: MTV Fürth
 1927: TV 1861 Forst
 1928: Harburger TB 1865
 1929: TV 1846 Mannheim
 1930: Kruppsche TG Essen

Meister der Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit 1931–1932 
 1931: Dresdner SV 1910
 1932: FT Jeßnitz

Meister des deutschen Makkabi-Kreises 1934–1938 
 1934: Bar Kochba-Hakoah Berlin
 1936: Bar Kochba Frankfurt
 1937: Bar Kochba Frankfurt
 1938: Bar Kochba-Hakoah Berlin

Meister des Sportbundes Schild 1934–1938 
 1934: JSG 33 Berlin
 1935: TSV Schild Frankfurt
 1936: TSV Schild Frankfurt
 1937: TSV Schild Stuttgart
 1938: TSV Schild Bochum

Deutscher Meister der Frauen

Deutsche Meisterschaftsendspiele 1974–1997

Eingleisige Bundesliga seit 1997/98

Mannschaften nach Meistertiteln 

Berücksichtigt sind die Meisterschaften des DFB und des DFV. Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft
 Liste der DFB-Pokal-Endspiele
 Meistersterne in der Fußball-Bundesliga
 Deutscher Fußballmeister (Briefmarkenserie)

Literatur 
 kicker Edition: 100 Deutsche Meister – Lebendige Geschichte und spannende Geschichten, Olympia-Verlag, Nürnberg 2012, .

Einzelnachweise 

Deutschland
!
Fussball